Louis Joseph Troost – chimico francese
 Paul Troost – architetto tedesco
 Sjaak Troost – ex calciatore e dirigente sportivo olandese
 William Troost-Ekong – calciatore olandese